Giorgio III del Regno Unito (1738-1820) – re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, duca di Brunswick-Lüneburg, principe elettore di Hannover e re di Corsica dal 1794 al 1796
 Giorgio III di Anhalt-Dessau (1507-1553) – Principe di Anhalt-Dessau
 Giovanni Giorgio III di Sassonia (1647-1691) – Elettore di Sassonia e membro della casa di Wettin